Ел Качито има више значења:

 Ел Качито (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Качито, Гранха (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Качито (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Качито (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику